Лицей-интернат № 2 — название ряда средних учебных заведений.

 Лицей-интернат № 2 — специализированное среднее учебное заведение в Казани.
 Лицей-интернат № 2 — специализированное среднее учебное заведение в Стерлитамаке.